Слонёнок — многозначный термин.

 Слонёнок — детёныш слона и слонихи.
 «Слонёнок» — мультфильм Ефима Гамбурга по сказке Р. Киплинга (1967).
 Слонёнок — персонаж многочисленных мультфильмов о слонах.